La Poudre d'escampette est le premier album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs  de Peyo publié par Le Lombard en 1994.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Le Téléschtroumpf et Le Nouveau jeu des Schtroumpfs.

Synopsis

La Poudre d'escampette 
L'histoire commence lorsqu'un marchand oriental vend à Gargamel de la « poudre d'escampette » pour faire voler les tapis à condition de prononcer correctement la bonne formule magique. Gargamel fait s'envoler un drap en lui ordonnant de voler jusqu'au village des Schtroumpfs. En chemin celui-ci se heurte à un arbre tandis que le drap continue jusqu'à atterrir sur la tête d'un Schtroumpf. Ce Schtroumpf apporte le drap au village où la Schtroumpfette y taille un lange pour le bébé. Pendant ce temps Gargamel trouve un autre drap et lui ordonne de se rendre au village des Schtroumpfs. Malheureusement même le drap ne peut y aller sans être conduit par l'un d'eux. Il décide donc de rentrer chez lui et ordonne au drap de faire demi-tour. Mais celui du village s'envole et le lange du bébé également emportant avec lui ce dernier. Gargamel l'enferme et le force à pleurer pour attirer les autres schtroumpfs. Ceux-ci, comprenant la supercherie le récupèrent à l'aide d'une cigogne. Pour finir, le Grand Schtroumpf brûle le billet sur lequel est écrit la formule magique empêchant ainsi le sorcier de les poursuivre.

Le Téléschtroumpf 
Tous les ans à la même époque le Schtroumpf Paysan sème des graines de courges pour que le Schtroumpf cuisinier en fasse une soupe. Mais voilà, cette année-là, le Schtroumpf Bêta les a, par mégarde, données aux oiseaux. Le Grand Schtroumpf décide d'aller voir l'enchanteur Homnibus. L'enchanteur leur donne une graine qui, dit-il, possède un pouvoir magique mais dont il ne se souvient pas. De retour au village, le Schtroumpf paysan la sème. La plante pousse à une vitesse ahurissante et envahit le village. Lorsque le Grand Schtroumpf entend la voix du Schtroumpf Poète dans l'une des fleurs de la plante, il comprend quel était le pouvoir dont parlait Homnibus : le fait de pouvoir communiquer par l'intermédiaire des fleurs. Le Schtroumpf bricoleur construit alors un réseau de communication appelé « téléschtroumpf » dont la Schtroumpfette est chargée pour diriger les appels. Malheureusement une tige s'échappe du village et arrive chez Gargamel. Lequel devinant son origine la suit à travers la forêt. À la tombée de la nuit la Schtroumpfette débranche le système empêchant ainsi le sorcier de continuer. Dans la nuit le Schtroumpf Farceur voulant faire une blague rebranche le réseau. Il entend alors les ronflements de Gargamel. Courant avertir le Grand Schtroumpf, il remarque la tige échappée et la coupe avec l'aide du Schtroumpf Bricoleur et l'emmène loin du village. À son réveil Gargamel suit la tige et arrive devant sa masure. Au village les fleurs se sont transformées en courges et le Schtroumpf Cuisinier a pu préparer sa soupe de courges.

Le Nouveau jeu des Schtroumpfs

Lien externe 
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994